La Paz es una inspección de policía perteneciente al municipio de Anapoima, departamento de Cundinamarca, Colombia.

Está ubicada al sureste del área urbana del citado municipio a 9 km, sobre la Carretera Troncal del Tequendama. Está conurbanizada con la Inspección de Policía de El Triunfo. Esta Inspección de Policía administra este poblado, el centro poblado de Patio Bonito, y las veredas de Andalucía, La Esmeralda, La Esperanza, Golconda, Calichana y Panamá.

Enlaces externos 
 Anapoima, Sol de la eterna juventus - El Tiempo

Veredas de Cundinamarca
Anapoima